Les élections municipales à Laâyoune-Sakia El Hamra se déroulent le .

Contexte

Résultats dans les principales villes

Global

Principales villes

Boujdour

El Marsa

Es-Semara

Laâyoune

Tarfaya

Notes et références 

2015